The Chinese Bungalow (peça), Marion Osmond e James Corbett
 The Chinese Bungalow (1926), filme com Matheson Lang
 The Chinese Bungalow (1930), filme com Matheson Lang (também)
 The Chinese Bungalow (1940), filme com Paul Lukas e Jane Baxter